Константин Дука:
 Константин Дука (ум. 913) — византийский политический деятель начала X века.
 Константин X Дука (ок. 1006 — 1067) — византийский император;
 Константин Дука (1060 — 1082) — сын предыдущего;
 Константин Дука (ок. 1074 — ок. 1095) — византийский со-император, сын Михаила VII, внук Константина X;
 Константин Дука — правитель Фессалии в 1298—1303 годах;
 Дука, Константин Георгиевич — господарь Молдавского княжества (1693—1695 и 1700—1703)